Atte Ohtamaa (né le  à Nivala en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Biographie

En club 
Formé au Nivala Cowboys, Ohtamaa joue ses saisons juniors avec le Karpat Oulu, où il fait ses débuts en Liiga après un court passage avec l'équipe nationale des moins de 20 ans qui joue dans la Mestis. En 2014, il quitte le Karpat et rejoint le Jokerit Helsinki qui évolue dans la KHL. Il y joue pendant deux saisons, avant de passé au Ak Bars Kazan.

Au niveau international 
Ohtamaa représente la Finlande au niveau international.

Statistiques 

Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2003-2004 ||Karpat Oulu U16 ||Jr. C SM-sarja ||17 ||2 ||8 ||10 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Karpat Oulu U18 ||Jr. B SM-sarja ||30 ||0 ||10 ||10 ||28 ||2 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|2005-2006 ||Karpat Oulu U20 ||Jr. A SM-liiga ||38 ||5 ||5 ||10 ||46 ||12 ||3 ||2 ||5 ||8
|-
|rowspan=2|2006-2007 ||Karpat Oulu U20 ||Jr. A SM-liiga ||42 ||7 ||22 ||29 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Suomi U20 || Mestis || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan=3|2007-2008 ||Karpat Oulu U20 ||Jr. A SM-liiga ||10 ||1 ||7 ||8 ||16 ||2 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|Karpat Oulu || SM-liiga || 10|| 1|| 0|| 1|| 8|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|Hokki Kajaani || Mestis || 15|| 4|| 5|| 9|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|rowspan=2|2008-2009 ||Karpat Oulu U20 ||Jr. A SM-liiga ||2 ||1 ||2 ||3 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Karpat Oulu ||SM-liiga ||48 ||0 ||2 ||2 ||32 ||15 ||0 ||0 ||0 ||27
|-
|2009-2010 ||Karpat Oulu ||SM-liiga ||51 ||2 ||7 ||9 ||30 ||6 ||1 ||0 ||1 ||4
|-
|2010-2011 ||Karpat Oulu ||SM-liiga ||45 ||2 ||9 ||11 ||32 ||2 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2011-2012 ||Karpat Oulu ||SM-liiga ||48 ||4 ||8 ||12 ||30 ||5 ||0 ||0 ||0 ||8
|-
|2012-2013 ||Karpat Oulu ||SM-liiga ||60 ||3 ||15 ||18 ||55 ||3 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|2013-2014 ||Karpat Oulu ||Liiga ||57 ||5 ||17 ||22 ||61 ||16 ||2 ||1 ||3 ||10
|-
|2014-2015 ||Jokerit Helsinki ||KHL ||55 ||1 ||9 ||10 ||37 ||10 ||1 ||3 ||4 ||6
|-
|2015-2016 ||Jokerit Helsinki ||KHL ||59 ||4 ||4 ||8 ||46 ||4 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2016-2017 ||Ak Bars Kazan ||KHL ||55 ||2 ||10 ||12 ||10 ||15 ||1 ||1 ||2 ||10
|-
|2017-2018 || Ak Bars Kazan ||KHL || 47|| 3|| 3|| 6|| 16|| 19|| 1|| 5|| 6||10
|-
|2018-2019 || Kärpät Oulu ||Liiga || 47|| 8|| 15|| 23|| 24|| 17|| 0|| 3|| 3|| 10
|-
| 2019-2020 || HC Lugano || NLA ||18 ||1 ||2 ||3 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Barys || KHL || 36|| 6|| 15|| 21|| 18|| 5|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 2020-2021 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 46|| 6|| 9|| 15|| 18|| 11|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 2021-2022|| Kärpät Oulu ||Liiga ||  ||

Au niveau international 

| 2012-2013 || align="left"| Euro Hockey Tour || 6|| 0|| 0|| 0|| 4|| -3|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2012-2013 || align="left"| International || 10|| 0|| 0|| 0|| 6|| -2|| align="left"|
|-
| 2013-2014 || align="left"| Euro Hockey Tour || 9|| 1|| 0|| 1|| 4|| +2|| align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2014 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 0|| 1|| 1|| 4|| +4|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2013-2014 || align="left"| International || 19|| 1|| 1|| 2|| 8|| +6|| align="left"|
|-
| 2014-2015 || align="left"| Euro Hockey Tour || 6|| 0|| 2|| 2|| 2|| 0|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2015 || align="left"| Championnat du monde || 7|| 0|| 0|| 0|| 6|| -2|| align="left"| Sixième place
|-
| 2014-2015 || align="left"| International || 15|| 0|| 3|| 3|| 8|| +1|| align="left"|
|-
| 2015-2016 || align="left"| Euro Hockey Tour || 4|| 1|| 1|| 2|| 2|| +2|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2016 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 1|| 1|| 2|| 0|| +6|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2015-2016 || align="left"| International || 15|| 2|| 2|| 4|| 2|| +9|| align="left"|
|-
| 2016-2017 || align="left"| Euro Hockey Tour || 6|| 0|| 2|| 2|| 8|| -2|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2017 || align="left"| Championnat du monde || 10 || 1 || 1 || 2 || 18 || +2 || align="left"| Quatrième place
|-
| 2016-2017 || align="left"| International || 18 || 1 || 3 || 4 || 26 || 0 || align="left"|
|-
| 2018 || align="left"|Jeux olympiques || 5 || 0 || 0 || 0 || 0 || -2|| align="left"|  place
|-
| 2019 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 1|| 1|| 2|| 4|| +2||align="left"| Médaille d'or
|-
| 2021 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 1|| 1|| 2|| 4|| +6||align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2022 || align=left| Jeux olympiques || 6|| 0|| 3|| 3|| 2|| +4|| align=left| Médaille d'or
|-
| 2022 ||align="left"| Championnat du monde || 10|| 0|| 1|| 1|| 2|| -1|| align="left"|  Médaille d'or

Références 

Naissance en novembre 1987
Naissance à Nivala
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Champion olympique de hockey sur glace
Champion olympique finlandais
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Kärpät Oulu
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur du HC Lugano
Joueur du Barys Astana
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Champion de la Coupe Gagarine